est la formule brute de plusieurs isomères.

 Xanthophylle
 lutéine, numéro CAS 
 zéaxanthine, numéro CAS